Ватель — французьке прізвище:
 Шарль Ватель (Charles Ватель; 1816—1885) — французький адвокат і історик.
 Франсуа Ватель (Франсуа Ватель; 1631—1671) — французький інтендант і кухар, який прославився своїм самогубством.
 Франсуаз Ватель (Франсуаза Ватель; 1937—2005) — французька актриса.